Paid in Full () может означать:

 Paid in Full — альбом хип-хоп-дуэта Eric B. & Rakim 1987 года
 Paid in Full — студийный альбом группы Skull Fist 2022 года
 название нескольких песен:
 «Paid in Full» — песня с одноимённого альбома дуэта Eric B. & Rakim
 «Paid in Full» — песня финской метал-группы Sonata Arctica с альбома Unia
 название нескольких фильмов:
 Paid in Full — фильм 1919 года, поставленный по пьесе
 Paid in Full — фильм Уильяма Дитерле 1950 года
 Paid in Full — фильм 2002 года, выпущенный Roc-A-Fella Films
 Paid in Full — пьеса Юджина Уолтера 1908 года
 Paid in Full Entertainment — лейбл звукозаписи